Город Саяногорск  — (хак. Наа Сойан Тура) административно-территориальная единица (город республиканского значения)  и муниципальное образование (городской округ) в составе Республики Хакасия Российской Федерации.

Административный центр — город Саяногорск.

История 
Статус и границы городского округа установлены Законом Республики Хакасия от 7 октября 2004 года № 64 «Об утверждении границ муниципального образования город Саяногорск и наделении его статусом городского округа»

Население

Состав городского округа

Местное самоуправление 
 Глава городского округа
 Молодняков Евгений Иванович;

 Председатель совета депутатов
 Ситников Виталий Викторович;

Примечания 

Городской округ город Саяногорск